Gimnet (del grec ), Gimneta (del grec ) i Gimnesi (del grec ) són tres noms del grec antic que servien per anomenar conceptes diferents i que sovint es confonien. Tots són derivats, primerament, del grec  'nu', 'sense roba'.
 Gimnets () o gimnetes (), soldats d'infanteria lleugera
 Gimnets () o gimnesis (), classe d'esclaus públics pròpia d'Argos
 Gimnets (), nom alternatiu que rebien els gimnosofistes, una casta de filòsofs de l'Índia que cercaven l'ascetisme i rebutjaven el menjar i la roba
 Gimnesis (), habitants de les Gimnèsies, nom que els grecs donaven a Mallorca i Menorca